Монстры — пугающие, отвратительные существа. Производные значения:

  — телесериал-антология, 1988—1990, США.
 «Монстры» — кинофильм, 1993, Россия, реж. Сергей Кучков.
 «Монстры» — кинофильм, 2010, Великобритания, реж. Гарет Эдвардс.

См. также 

 «Монстро» — кинофильм, 2008, США, реж. Мэтт Ривз.
 Монстр (значения)
 Monster (значения)
 Чудовище (значения)